Глембо́цко () — населённые пункты в Польше.

 Глембоцко (Великопольское воеводство) — село в Познанском повяте Великопольского воеводства.
 Глембоцко (Опольское воеводство) — село в Бжегском повяте Опольского воеводства.